Tank Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Tank Island (Franklin County, Florida)
 Tank Island, offizieller Name für Sunset Key, Monroe County, Florida
 Tank Island (New York)